Иван Полянский:
 Полянский, Иван Васильевич (1878—1956) — советский государственный деятель, председатель Совета по делам религиозных культов.
 Полянский, Иван Леонтьевич (?—1702) — российский государственный деятель, думный дьяк, руководитель Приказа тайных дел в 1672—1675 гг.
 Полянский, Иван Николаевич (1918—1993) — артист Мичуринского драмтеатра, заслуженный артист РСФСР.
 Полянский, Иван Фёдорович (в монашестве Иннокентий; 1751—1794) — епископ Русской православной церкви. Член Российской академии.